Livingstone ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Livingstone (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Adelaide Livingstone (1881–1970), britische politische Aktivistin

 Colin H. Livingstone (1863–1943), US-amerikanischer Jugendfunktionär
 Dandy Livingstone (* 1943), jamaikanischer Musiker und Plattenproduzent
 David Livingstone (1813–1873), schottischer Missionar und Afrikaforscher
 David N. Livingstone (* 1953), irischer Geograph und Hochschullehrer
 Doug Livingstone (1898–1981), schottischer Fußballspieler und Manager
 Douglas Livingstone (1932–1996), südafrikanischer Poet, Schriftsteller und Meeresbiologe
 Ian Livingstone (* 1949), britischer Schriftsteller und Unternehmer
 Ken Livingstone (* 1945), britischer Politiker
 Liam Livingstone (* 1993), englischer Cricketspieler 
 Marilyn Livingstone (* 1952), schottische Politikerin
 Nicole Livingstone (Nicole Livingstone-Stevenson; * 1971), australische Schwimmerin 
 Robert Livingstone (1904–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Serena Livingstone-Stanley, Pseudonym von Joan Lindsay (1896–1984), australischen Schriftstellerin
 Sergio Livingstone (1920–2012), chilenischer Fußballspieler
 Susan Livingstone (* 1946), US-amerikanische Politikerin
 Terasa Livingstone (* 1975), australische Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Tom Livingstone-Learmonth (1906–1931), britischer Hürdenläufer

Livingstone steht für:

geographische Objekte:
 Livingstone (Sambia), Stadt in Sambia
 Livingstone-Berge, Gebirgszug in Tansania
 Livingstone Mountains, Gebirgszug in Neuseeland
 Livingstone Shire, Verwaltungsbezirk in Queensland, Australien
 Livingstonefälle, Katarakte des Kongo

Sonstiges:
 Livingstone Motor Assemblers, Fahrzeughersteller in Sambia

Siehe auch:
 Livingston
 Livingstonia, Ort in Malawi